Kroatisch curlingteam (mannen)
Kroatisch curlingteam (vrouwen)
Kroatisch curlingteam (gemengd)
Kroatisch curlingteam (gemengddubbel)